Noc iguany – sztuka Tennessee Williamsa
 Noc iguany – amerykański film z 1964, adaptacja sztuki